Плахта — частина жіночого українського національного вбрання в східній, південній, Центральній Україні типу спідниці.

Прізвище 

Плахта — прізвище польського походження.

 Маттіас Плахта () — німецький хокеїст, син польсько-німецького хокеїста Яцека Плахти.
 Яцек Плахта () — польсько-німецький хокеїст.

Польські прізвища